Ко́ршун (від  — шуліка) може означати:

Персоналії 
 Коршун Володимир Порфирійович (1923—2004) — український актор, діяч студії «Укранімафільм»
 Коршун-Федоренко Петро (1893—1982) — генеральний значковий Українського Вільного Козацтва, кошовий отаман
 Коршун Степан Васильович (1868—1931) — гігієніст, мікробіолог, імунолог, доктор медичних наук (1903), професор (1910).
 Коршун Юрій Васильович (1873—1951) — український хімік

Техніка 
 «Коршун» — бронепотяг армії Півдня Росії та Червоної армії
 «Коршун» — українська крилата ракета, розроблена КБ «Південне»
 «Коршун» — радянський ракетний комплекс (2К5 за індексом ГРАУ)
 «Коршун» — радянський радар, що встановлювався на літальних апаратах
 «Коршун» — тип сторожових кораблів часів Російської імперії

Див. також 
 Коршунов
Прізвища